Verdensmesterskabet i ishockey er en turnering for kvindelige ishockeylandshold, der er afholdt siden 1990. Siden 1999 er mesterskabet blevet afholdt hvert år bortset fra vinterolympiske år. "A-VM" blev dog ikke spillet i 2003 på grund af SARS-udbruddet i Kina, ligesom VM-turneringerne i 2020 blev aflyst på grund af COVID-19-pandemien.

Canada og USA har været de mest dominerende hold indtil nu. De to hold har delt de første 19 mesterskaber nogenlunde ligeligt mellem sig.

Verdensmesterskaber gennem tiden

Medaljefordelingen 1990-2021

Medaljevindere og værtslande

Placeringer 

Placeringer markeret med fed skrift er opnået på hjemmebane. Som det fremgår af tabellen var A-VM's værtsland aldrig endt dårligere end nr. 3 indtil VM 2008 i Kina, hvor værtslandet kun blev nr. 8.

Kilder / eksterne henvisninger 
 International Ice Hockey Federation

Noter 

 
Ishockey for kvinder